Больша́я хора́льная синаго́га, Гро́дно, (, ) — действующая синагога в центре города Гродно (улица Большая Троицкая, 59A), Беларусь. Ведёт свою историю с XVI века.

История 
Первая каменная синагога в Гродно была построена в 1575—1580 гг. по проекту итальянского архитектора Санти Гуччи, приглашённого раввином Мордехаем Яффе, уроженцем Праги, незадолго до этого — в 1572 году — приехавшим в Гродно. В результате пожара в 1617 году эта синагога была полностью уничтожена, но вскоре после пожара польский король Сигизмунд III разрешил евреям построить новую синагогу на месте старой. В 1752 году главную синагогу Гродно видел прусский путешественник Шлемюллер, который, отмечая её высочайших статус в ВКЛ, записал: "Ещё я осматривал каменную еврейскую синагогу, довольно красивую, которая является главной после виленской". Вторая синагога просуществовала дольше, но повторила участь предшественницы, сгорев в 1899 году. Здание однако не очень значительно пострадало в пожаре. Нынешнее здание Большой хоральной синагоги было построено Ильёй Фрункиным в 1902—1905 гг. в одной из разновидностей эклектики — мавританском стиле на фундаментах и с использованием стен предыдущей синагоги.

В период немецкой оккупации Гродно синагога, находившаяся в центре гетто, использовалась нацистами как место сбора евреев перед отправкой в концлагеря и на расстрелы.

Богатому внутреннему декору здания во время Великой Отечественной войны был нанесён серьёзный ущерб. В советский период (1944—1991 гг.) здание использовалось под склад, также здесь были творческие мастерские гродненских художников.

С 1991 года здание возвращено еврейской религиозной общине.

В 2011 году в синагоге началась реконструкция. Сейчас там происходят службы, проводятся культурные мероприятия и встречи еврейской общины.

В главной зале синагоги с 2019 года работает центр неформального образования о еврейский мир.

В 2012 году в синагоге был открыт частный музей истории евреев. В 2014 году музей стал филиалом государственного музея истории религий.

В музее собрана информация о евреях из Гродненской области: промышленные, государственные и общественные деятели, деятели культуры. Среди них — художник Лев Бакст, герой Сопротивления Лиза Чапкина, ученый Феликс Зандман и многие другие.

Постоянная экспозиция включает и тему Холокоста. Отдельный раздел посвящен праведником мира, которые спасали гродненских детей от преследования нацистов. Здесь сохранено множество уникальных свидетельств времени, среди экспонатов записки детей, погибших в Освенциме, аудио - и видеозаписи свидетелей трагедии.

Иллюстрации

Ссылки 
 Гродненская хоральная синагога
 Сайт еврейской общины Гродно 
 Статья о Гродно в журнале «Лехаим» 
 Большая хоральная синагога (Гродно) на сайте Глобус Беларуси (рус.)
 Большая хоральная синагога на сайте radzima.org

Синагоги Белоруссии
Достопримечательности Гродно
Холокост в Белоруссии
Культовые сооружения Гродно
Культовые сооружения, построенные в 1905 году
Здания и сооружения, построенные в 1905 году в Белоруссии